A categoria 70 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referências
Tabela Oficial

 Campeonato Mundial de Judô de 2014